Don – folyó Oroszországban, az Azovi-tengerbe ömlik
 Don – folyó Kanadában, az Ontario-tóba ömlik